Saint-Jean eller Saint Jean kan syfta på
Saint Jean – är franska för Sankt Johannes
 Saint-Jean (baptisterium) – ett baptisterium i Frankrike

Geografi

Frankrike 
Kommuner:
 Saint-Jean, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,                                       
 Saint-Jean-aux-Amognes, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                       
 Saint-Jean-aux-Bois, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est,                                                          
 Saint-Jean-aux-Bois, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,                                                       
 Saint-Jean-Bonnefonds, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-Brévelay, departementet Morbihan i regionen Bretagne,                                                           
 Saint-Jean-Cap-Ferrat, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,                             
 Saint-Jean-Chambre, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                 
 Saint-Jean-d'Aigues-Vives, departementet Ariège i regionen Occitanien,                                              
 Saint-Jean-d'Alcapiès, departementet Aveyron i regionen Occitanien,                                                     
 Saint-Jean-d'Angély, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                       
 Saint-Jean-d'Angle, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                         
 Saint-Jean-d'Ardières, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-d'Arves, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                  
 Saint-Jean-d'Arvey, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                  
 Saint-Jean-d'Assé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                                        
 Saint-Jean-d'Ataux, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                  
 Saint-Jean-d'Aubrigoux, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                     
 Saint-Jean-d'Aulps, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                            
 Saint-Jean-d'Avelanne, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-de-Barrou, departementet Aude i regionen Occitanien,                                                          
 Saint-Jean-de-Bassel, departementet Moselle i regionen Grand Est,                                                        
 Saint-Jean-de-Beauregard, departementet Essonne i regionen Île-de-France,                                            
 Saint-Jean-de-Belleville, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                      
 Saint-Jean-de-Beugné, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire,                                                  
 Saint-Jean-de-Blaignac, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                           
 Saint-Jean-de-Boeuf, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                          
 Saint-Jean-de-Boiseau, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire,                                      
 Saint-Jean-de-Bonneval, departementet Aube i regionen Grand Est,                                                       
 Saint-Jean-de-Bournay, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-de-Braye, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,                                                 
 Saint-Jean-de-Buèges, departementet Hérault i regionen Occitanien,                                                       
 Saint-Jean-de-Ceyrargues, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                  
 Saint-Jean-de-Chevelu, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                            
 Saint-Jean-de-Côle, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                  
 Saint-Jean-de-Cornies, departementet Hérault i regionen Occitanien,                                                     
 Saint-Jean-de-Couz, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                  
 Saint-Jean-de-Crieulon, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                      
 Saint-Jean-de-Cuculles, departementet Hérault i regionen Occitanien,                                                   
 Saint-Jean-de-Daye, departementet Manche i regionen Normandie,                                                             
 Saint-Jean-de-Duras, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                          
 Saint-Jean-de-Folleville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                         
 Saint-Jean-de-Fos, departementet Hérault i regionen Occitanien,                                                             
 Saint-Jean-de-Gonville, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-de-la-Blaquière, departementet Hérault i regionen Occitanien,                                            
 Saint-Jean-de-la-Croix, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire,                                        
 Saint-Jean-de-la-Haize, departementet Manche i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Jean-de-la-Léqueraye, departementet Eure i regionen Normandie,                                               
 Saint-Jean-de-la-Motte, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                              
 Saint-Jean-de-la-Neuville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                       
 Saint-Jean-de-la-Porte, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                          
 Saint-Jean-de-la-Rivière, departementet Manche i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Jean-de-la-Ruelle, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,                                         
 Saint-Jean-de-Laur, departementet Lot i regionen Occitanien,                                                               
 Saint-Jean-de-Lier, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                    
 Saint-Jean-de-Linières, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire,                                      
 Saint-Jean-de-Liversay, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                 
 Saint-Jean-de-Livet, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                         
 Saint-Jean-d'Elle, departementet Manche i regionen Normandie,                                                               
 Saint-Jean-Delnous, departementet Aveyron i regionen Occitanien,                                                           
 Saint-Jean-de-Losne, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                          
 Saint-Jean-de-Luz, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                        
 Saint-Jean-de-Marcel, departementet Tarn i regionen Occitanien,                                                          
 Saint-Jean-de-Marsacq, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                               
 Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, departementet Gard i regionen Occitanien,                                
 Saint-Jean-de-Maurienne, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                        
 Saint-Jean-de-Minervois, departementet Hérault i regionen Occitanien,                                                 
 Saint-Jean-de-Moirans, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-de-Monts, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire,                                                    
 Saint-Jean-de-Muzols, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-de-Nay, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                               
 Saint-Jean-de-Niost, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                     
 Saint-Jean-de-Paracol, departementet Aude i regionen Occitanien,                                                        
 Saint-Jean-de-Rebervilliers, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,                           
 Saint-Jean-de-Rives, departementet Tarn i regionen Occitanien,                                                            
 Saint-Jean-de-Sauves, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                
 Saint-Jean-de-Savigny, departementet Manche i regionen Normandie,                                                       
 Saint-Jean-des-Champs, departementet Manche i regionen Normandie,                                                       
 Saint-Jean-des-Échelles, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                              
 Saint-Jean-de-Serres, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                          
 Saint-Jean-de-Sixt, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                            
 Saint-Jean-des-Ollières, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                   
 Saint-Jean-de-Soudain, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-d'Estissac, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                            
 Saint-Jean-des-Vignes, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-de-Tholome, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                      
 Saint-Jean-de-Thouars, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                         
 Saint-Jean-de-Thurac, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                        
 Saint-Jean-de-Thurigneux, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                         
 Saint-Jean-d'Étreux, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                               
 Saint-Jean-de-Trézy, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                     
 Saint-Jean-de-Valériscle, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                  
 Saint-Jean-de-Vals, departementet Tarn i regionen Occitanien,                                                                
 Saint-Jean-devant-Possesse, departementet Marne i regionen Grand Est,                                              
 Saint-Jean-de-Vaulx, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                 
 Saint-Jean-de-Vaux, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                       
 Saint-Jean-de-Védas, departementet Hérault i regionen Occitanien,                                                         
 Saint-Jean-de-Verges, departementet Ariège i regionen Occitanien,                                                        
 Saint-Jean-d'Eyraud, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                
 Saint-Jean-d'Hérans, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                 
 Saint-Jean-d'Heurs, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-d'Illac, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                                   
 Saint-Jean-d'Ormont, departementet Vosges i regionen Grand Est,                                                           
 Saint-Jean-du-Bois, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                                      
 Saint-Jean-du-Bouzet, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien,                                                 
 Saint-Jean-du-Bruel, departementet Aveyron i regionen Occitanien,                                                         
 Saint-Jean-du-Cardonnay, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                           
 Saint-Jean-du-Castillonnais, departementet Ariège i regionen Occitanien,                                          
 Saint-Jean-du-Corail-des-Bois, departementet Manche i regionen Normandie,                                       
 Saint-Jean-du-Doigt, departementet Finistère i regionen Bretagne,                                                         
 Saint-Jean-du-Falga, departementet Ariège i regionen Occitanien,                                                          
 Saint-Jean-du-Gard, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                              
 Saint-Jean-du-Pin, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                                
 Saint-Jean-du-Thenney, departementet Eure i regionen Normandie,                                                         
 Saint-Jean-en-Royans, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                               
 Saint-Jean-en-Val, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                               
 Saint-Jean-et-Saint-Paul, departementet Aveyron i regionen Occitanien,                                               
 Saint-Jean-Froidmentel, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,                                     
 Saint-Jean-Kerdaniel, departementet Côtes-d'Armor i regionen Bretagne,                                                   
 Saint-Jean-Kourtzerode, departementet Moselle i regionen Grand Est,                                                    
 Saint-Jean-la-Bussière, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                           
 Saint-Jean-Lachalm, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-la-Fouillouse, departementet Lozère i regionen Occitanien,                                                
 Saint-Jean-Lagineste, departementet Lot i regionen Occitanien,                                                           
 Saint-Jean-la-Poterie, departementet Morbihan i regionen Bretagne,                                                      
 Saint-Jean-Lasseille, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,                                           
 Saint-Jean-la-Vêtre, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Jean-le-Blanc, Calvados, före detta kommun i departementet Calvados i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Jean-le-Blanc, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,                                                 
 Saint-Jean-le-Centenier, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                       
 Saint-Jean-le-Comtal, departementet Gers i regionen Occitanien,                                                          
 Saint-Jean-lès-Buzy, departementet Meuse i regionen Grand Est,                                                            
 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,                               
 Saint-Jean-lès-Longuyon, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,                                       
 Saint-Jean-Lespinasse, departementet Lot i regionen Occitanien,                                                         
 Saint-Jean-le-Thomas, departementet Manche i regionen Normandie,                                                           
 Saint-Jean-le-Vieux, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                   
 Saint-Jean-le-Vieux, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                 
 Saint-Jean-le-Vieux, Pyrénées-Atlantiques, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                    
 Saint-Jean-Lherm, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,                                                         
 Saint-Jean-Ligoure, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                              
 Saint-Jean-Mirabel, departementet Lot i regionen Occitanien,                                                                                                          
 Saint-Jean-Pied-de-Port, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,                            
 Saint-Jean-Pierre-Fixte, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,                                   
 Saint-Jean-Pla-de-Corts, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,                                     
 Saint-Jean-Poudge, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                        
 Saint-Jean-Poutge, departementet Gers i regionen Occitanien,                                                                
 Saint-Jean-Rohrbach, departementet Moselle i regionen Grand Est,                                                           
 Saint-Jean-Roure, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                     
 Saint-Jean-Saint-Germain, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,                               
 Saint-Jean-Saint-Gervais, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                 
 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                   
 Saint-Jean-Saint-Nicolas, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,                          
 Saint-Jean-Saverne, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,                                                           
 Saint-Jean-Soleymieux, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Jean-sur-Couesnon, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,                                           
 Saint-Jean-sur-Mayenne, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,                                             
 Saint-Jean-sur-Moivre, departementet Marne i regionen Grand Est,                                                        
 Saint-Jean-sur-Reyssouze, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                         
 Saint-Jean-sur-Tourbe, departementet Marne i regionen Grand Est,                                                        
 Saint-Jean-sur-Veyle, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                 
 Saint-Jean-sur-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,                                             
 Saint-Jean-Trolimon, departementet Finistère i regionen Bretagne,

Guadeloupe 

 Grand Îlet (ö i Guadeloupe, lat 15,84, long -61,59),

Haiti 

 Saint-Jean du Sud (ort),

Kanada 

 Saint John, New Brunswick, ort, 
 St. John's, Newfoundland och Labrador, provinshuvudstad,

Se även
 Saint-Jean-Baptiste, en stadsdel i staden Québec
 Saint-Jean-de-Brébeuf i Québec
 Saint-Jean-de-Dieu i Québec
 Saint-Jean-de-la-Lande i Québec
 Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans i Québec
 Lac-Saint-Jean-Est i Québec
 Saint-Jean-Port-Joli i Québec
 Saint-Jean-sur-Richelieu i Québec
 Lac Saint-Jean

Schweiz 

 Saint-Jean, Valais, ort,,

Se även 
 Saint John
 San Juan (olika betydelser)
 São João flera betydelser

Robotskapade Guadeloupeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar